subsumpcja (matematyka) – algorytm eliminacji redundantnych klauzul w rezolucji,
 subsumpcja (prawo) – inaczej kwalifikacja prawna.